Szwajcaria wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1896 roku na igrzyskach w Atenach i od tamtej pory reprezentacja startuje nieprzerwanie na wszystkich igrzyskach. Najwięcej złotych medali i medali w ogóle Szwajcaria zdobyła w gimnastyce sportowej.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!